Кете Колльвіц (; 8 липня 1867, Кенігсберг — 22 квітня, 1945, Моріцбург біля Дрездена, Саксонія) — німецька художниця, графік і скульпторка зламу 19-20 століть.
 8827 Колльвіц (8827 Kollwitz) — астероїд головного поясу.